Flood kan syfta på:

 Flood (film) – en katastroffilm från 2007
 Flood (musikalbum) – ett album av They Might Be Giants
 Flood (datorspel) – ett spel av Bullfrog Productions från 1990

Personer
 Mark Ellis (1960–), alias Flood, en brittisk musikproducent med artistnamnet Flood
 Hulda Flood (1886–1968), svensk politiker
 Constantius Flood (1837–1908), norsk författare

Norska efternamn